Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 27. Европском првенству у атлетици у дворани 2002. године одржано је 1. и 2. марта.   у Бечу, (Аустрија). 
 
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 2000. у Генту  бранила је Кајса Бергквист из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 17 земаља. 

  Бугарска (1) 
  Хрватска (2) 
  Кипар (1) 
  Чешка (1)
  Финска (1) 
  Немачка (2)
  Уједињено Краљевство (1) 
  Мађарска (1) 
  Ирска (1) 
  Молдавија (1) 
  Пољска (1) 
  Русија (3) 
  Румунија (2) 
  Словачка (3)
  Шпанија (2) 
  Шведска (1)
  Рурска (1) 
 Украјина (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2002. години 
Десет најбољих европских скакачица увис у дворани 2002. године пре почетка првенства 28. фебруара 2002, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2000.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 1. марта. Норма за најмање 8 места у финалу износила је 1,94 м, а коју је испунило 6 такмичара (КВ, остали су се квалификовали по основу постигнутог резултата (кв) 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале
Финале је одржано 2. марта 2002.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 27. Европског првенства у дворани 1970—2002.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 2002. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 2000. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 2002.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани